Ramche (Myagdi)
 Ramche (Rasuwa)
 Ramche (Sindhupalchowk)